О природе () — ряд философских сочинений, написанных древнегреческими авторами:
 О природе — сочинение Анаксимандра (547 до н. э.)
 О природе — сочинение Анаксагора
 О природе — сочинение Анаксимена
 О природе — сочинение Гераклита
 О природе — сочинение Горгия
 О природе — сочинение Демокрита
 О природе — сочинение Ксенофана
 О природе — сочинение Мелисса
 О природе — сочинение Парменида
 О природе — сочинение Пифагора
 О природе — сочинение Хрисиппа
 О природе — сочинение Эмпедокла
 О природе — сочинение Эпикура

Примечания 

Философские сочинения